Steele megye (Észak-Dakota)
Steele megye (Minnesota)